Анато́лий Алекса́ндрович Буре́нин (род. 20 августа 1947) — российский учёный-, специалист в области механики деформируемого твёрдого тела, член-корреспондент РАН.

Биография 
Родился в 1947 году в селе Подгорное Уваровского района Тамбовской области. Окончил механико-математический факультет Воронежского государственного университета, под руководством А. Д. Чернышёва защитил кандидатскую диссертацию,

Преподавал в Воронежском инженерно-строительном институте, где возглавил кафедру теоретической механики и руководил ею с 1987 по 1988 год.

В 1987 году по инициативе председателя Президиума ДВО АН СССР академика В. И. Ильичёва и академика Е. В. Золотова для работы на Дальнем Востоке был приглашён ряд выдающихся учёных. По приглашению Г. И. Быковцева А. А. Буренин переехал во Владивосток, где в 1990 году защитил докторскую диссертацию. Впоследствии он стал заведующим кафедрой математического моделирования и информатики Дальневосточного политехнического института им. Куйбышева, заведующим лабораторией механики деформируемого твёрдого тела Института автоматики и процессов управления ДВО РАН.

В 2008 году был избран членом-корреспондентом РАН по Отделению энергетики, машиностроения, механики и процессов управления. В 2013 году возглавил Институт машиноведения и металлургии ДВО РАН и руководил им до 2017 года.

Член Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике.

Научные достижения 
А. А. Буренин является признанным специалистом в механике деформируемых сред. Предложенная им теория конечных упругопластических деформаций базируется на новом подходе к самому определению обратимых и необратимых деформаций, когда разложение полных деформаций на упругие и пластические производится не с помощью алгебраических соотношений, а с помощью дифференциальных уравнений переноса. Буренин занимался также изучением свойств поверхностей разрывов деформаций, решил ряд автомодельных задач о взаимодействии ударных волн между собой и с преградами при высокоскоростных соударениях деформируемых тел, а для неавтомодельных задач такого рода разработал приближённые методы решения.

Автор более 80 научных трудов.

Избранные труды

Примечания

Ссылки 
 
 А. А. Буренин «Развитие механики в ИАПУ ДВО РАН. Успехи, проблемы, перспективы»
 Буренин Анатолий Александрович // «Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. А. Яковлева. Серия: Механика предельного состояния», № 3, 2007.

Выпускники Воронежского государственного университета
Преподаватели Воронежского архитектурно-строительного университета
Преподаватели Дальневосточного технического университета
Сотрудники ИАПУ ДВО РАН